Deze pagina toont een chronologisch overzicht van de finales van de Europacup I (1956-1992) en de UEFA Champions League (vanaf 1993).

Finales van de Europacup I

Finales van de UEFA Champions League 

 
UEFA Champions League